A 2018-as öttusa-Európa-bajnokságot a magyarországi Székesfehérvárban rendezték 2018. július 17. és július 23. között.

Eredmények

Férfi

Női

Vegyes

Éremtáblázat

Jegyzetek 

öttusa-Európa-bajnokság
Öttusa-Európa-bajnokság